Seznam guvernerjev Kentuckyja.

Kentucky